Чемпионат Германии по футболу 1964/1965

 Чемпионат ГДР по футболу 1964/1965 — сезон 1964/1965 восточногерманской Оберлиги.
 Чемпионат ФРГ по футболу 1964/1965 — сезон 1964/1965 западногерманской Бундеслиги.